Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 september 2009.

Vrouwen 09